Bechhausen  steht für

Bechhausen (Wermelskirchen), ein Ort in Wermelskirchen
Bechhausen (Leichlingen), Ortslage des Höhendorfs Witzhelden in Leichlingen (Rheinland)